Рембоку́р () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Орши. Расположена в 10 км к северу от Дуэ и в 23 км к югу от Лилля, в 6 км от автомагистрали А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 4 002 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Жери XVI века
 Шато де Рембокур XVI—XVII веков

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,3 %
 промышленность — 1,5 %
 строительство — 17,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 21,5 %
 государственные и муниципальные службы — 58,0 %

Уровень безработицы (2017) — 12,3 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Нор — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 21 760 (Франция в целом — 25 140, департамент Нор — 18 575).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Рембокура с 2008 года занимает Ален Мансьон (Alain Mension). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года